El término preuniversitario se refiere a un curso preparatorio para la universidad. Además puede referirse a:
 En Chile, preuniversitario se refiere a un curso preparatorio para rendir la prueba de selección universitaria y poder ingresar a la universidad.
 En Cuba, al sistema de educación preuniversitaria;
 En Cuba, al Instituto Preuniversitario Vocacional de Ciencias Exactas (IPVCE);
 En España, PREU, antiguo curso preparatorio para la universidad, posteriormente llamado Curso de Orientación Universitaria (COU)
 En Venezuela, al  sistema de educación preuniversitaria.